Џегер се може односити на:
 Мик Џегер, британски музичар, оснивач и певач рок групе Ролингстонси
 Џегер, модна кућа и модна марка